

Niemcy 
1 gmina:
 Labenz – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Polska 
Dawna nazwa:
 Łabędzie